Радостин Любомиров Станев е български футболист, вратар. Роден е на 11 юли 1975 г. във Варна. Висок е 189 см и тежи 85 кг. Играл е за отборите на Спартак (Варна), ЦСКА, Локомотив (София), Легия (Варшава) (Варшава, Полша), Шинник (Ярославъл, Русия) и Национал (Букурещ, Румъния). Бронзов медалист през 1998 г. с ЦСКА. Има 3 мача за националния отбор. От 2020 г. е треньор на вратарите в Славия (София).

Статистика по сезони

Външни препратки 
 Профил в 90minut.pl

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Български футболисти в Полша
Футболисти на Легия Варшава
Български футболисти в Русия
Български футболисти в Кипър
Родени във Варна